Cassie est un prénom féminin et patronyme anglais.

Personnes célèbres

Prénom 
 Cassie, chanteuse américaine de R&B
Cassie est le titre de son premier album.
 Cassie Steele, actrice et chanteuse canadienne
 Cassie, chanteuse française des années 1980

Nom de famille 
 Meryl Cassie, actrice et chanteuse néo-zélandaise
 Monique Cassie actrice et chanteuse américaine

Personnages de fiction 
 Cassie est l'une des héroïnes de la série Animorphs.

Prénom féminin